

Топоніми

Села:
 Вигнанка — Вінницька область, Вінницький район
 Вигнанка — Волинська область,  Ковельський район
 Вигнанка — Житомирська область, Житомирський район
 Вигнанка — Хмельницька область, Хмельницький район

 Вигнанка — колишнє село у передмісті Чорткова (нині у межах міста, Тернопільська область)

Село:
 Вигнанка — село, Берестейська область, Кам'янецький район

Залізниця:
  — залізнична станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці у селі Вигода Чортківського району Тернопільської області

Мистецтво 
 «Вигнанка» або «Покинута» — назва картини італійського художника доби кватроченто — Сандро Боттічеллі (1445–1510).

Див. також 
 Горішня Вигнанка
 Виґнанка